Caridad Despaigne – ex cestista cubana
 Joël Despaigne – allenatore di pallavolo, ex pallavolista ed ex giocatore di beach volley cubano
 Robelis Despaigne – taekwondoka cubano